Stranzl ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Stranzl (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Nicole Stranzl (* 1994), österreichische Schriftstellerin